Schelp
Schelpen (boek)